Торрео́н () — город в Мексике, штат Коауила, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила  человека.

Общие сведения 
Название Torreón дано в знак построенных наблюдательных башен у поселения строителей водохранилища на реке Насас от набегов индейцев .

24 апреля 1848 года дон Леонардо Сулоага Оливарес и дон Хуан Игнасио Хименес купили земли асьенды Сан-Лоренцо-де-ла-Лагуна, чтобы построить свою асьенду. После размежевания земель в 1850 году, сеньор Сулоага начал строительство водохранилища на реке Насас, а также первой сторожевой башни.

В 1883 году через земли ранчо Торреон была проложена железная дорога. 23 сентября того же года началось строительство железнодорожной станции, которая и дала основу городу. Строительство станции запускает бурный экономический рост, рост населения, и в 1893 году станция Торреон получает статус вильи. Торреон стал крупнейшим железнодорожным узлом на севере Мексики и столицей хлопководства страны.

15 сентября 1907 Торреону был присвоен статус города. 

Во время Мексиканской революции Торреон, занимавший важное стратегическое положение, неоднократно становился местом сражений между противоборствующими сторонами. Так в июле 1913 года гарнизон правительственных войск сумел отбить попытку его захвата армией конституционалистов; 1 октября 1913 и 2 апреля 1914 года он был взят повстанцами Панчо Вильи.

Расположен на реке Насас в юго-западной части штата Коауила, на границе со штатом Дуранго. Абсолютная высота — на 1110 метров над уровнем моря. Температура в январе может опускаться до 0 °С, а в июле достигать +45 °C.

Вместе с городами Матаморос, Гомес-Паласио, Лердо и Франсиско-Мадеро образуют  с населением 1,5 млн человек, что делает её девятой по величине в Мексике.

Город обслуживает Международный аэропорт Франсиско Сарабия, из которого совершаются рейсы по стране и международное сообщение с США.

В городе базируются известная футбольная команда «Сантос Лагуна», команды высших лиг по бейсболу — «Альгодонерос Унион Лагуна» и баскетболу — «Лос Альгодонерос».

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Торреон
Города Коауилы